Список радио хитов № 1 1992 года по версии Billboard включает в себя музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot 100 Airplay в 1992 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о композициях, чаще всего появляющихся в радиоэфире США в течение недели.

См. также 
 1992 год в музыке
 Список танцевальных хитов №1 1992 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки №1 1992 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1992 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 1992 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 1992 года

Примечания 

Чарты Billboard 1992 года
Списки радиохитов Billboard
Списки хитов № 1 1992 года